Boaz – właściciel ziemski z Betlejem w Judzie (Rut 2,1), przodek Jezusa (Łk. 3, 32-33)

Miejscowości w USA:
 Boaz − miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Marshall
 Boaz −jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Wood
 Boaz − wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland